Osoby o tym nazwisku:
 Rezső Újlaki – węgierski dyskobol
 Virginie Újlaki – węgierska florecistka